Пелш, Пельш, Пелшс () — латышская фамилия.

Известные носители:

 Пелшс, Эйнарс (род. 1960) — латвийский поэт и переводчик.
  (1992—2013) — его сын, латвийский хоккеист.
 Пельш, Валдис Эйженович (род. 1967) — российский музыкант и певец, продюсер, телеведущий.
 Пельш, Эугенийс (1928—2015) — советский журналист, ведущий Латвийского радио.

